Le prince Frédéric-Guillaume de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg (Nom complet en allemand: Friedrich Wilhelm August Ferdinand Alexander Karl Eduard Ernst Gustav Prinz von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg), ( à Gotha, –  à Glücksburg) est le fils d'Albert de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg (1863-1948) et son épouse Ortrud d'Ysenbourg et Büdingen (1879-1918), fille du comte Charles d'Ysenbourg und Büdingen et son épouse la comtesse Agnès d'Ysenbourg et Büdingen.

Biographie 
Frédéric-Guillaume de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg est né le 29 décembre 1909 à Francfort-sur-le-main, Allemagne. Il est décédé le 6 juin 1940, à l'âge de 30 ans à Trèves, en Allemagne, tué au combat.

Références 

Maison de Glücksbourg
Naissance en décembre 1909
Naissance à Gotha
Naissance dans le duché de Saxe-Cobourg et Gotha
Décès en juin 1940
Décès à Glucksbourg
Décès à 30 ans